Francisco Valente, também conhecido como Tony de Portugal  (Portimão, ), é um lutador profissional de wrestling português. Um dos mais carismáticos e controversos lutadores do país, atualmente já não se encontra na APW (Associação Portuguesa de Wrestling).

Vida pessoal 
Após a separação dos seus pais, quando tinha dois anos de idade, foi criado pelos avós até aos nove anos.

Aos dez anos foi viver em Portimão com a sua mãe e o seu padrasto. A sua adolescência foi muito difícil: dificuldades financeiras, estupefacientes, bebidas alcoólicas, agressões e fome fizeram parte do seu ambiente familiar(seus progenitores tinham varias dependências e Francisco foi criado nesse meio difícil).

Ainda assim conseguiu bons resultados acadêmicos e em 1999 ganhou uma Bolsa de Estudos. No ano seguinte (2000) decidiu sair da casa dos seus pais e afastar-se do ambiente familiar.

Encontra-se actualmente separado e tem um filho dessa mesma relação.

Carreira profissional

O início 
Em 1992 em conjunto com amigos formou a Lagos Organization Wrestling (LOW), uma organização de backyard, actualmente extinta. Sob o pseudônimo de Pedro Caveira, Francisco chegou a fraturar um dedo da mão em combate, no qual o nervo foi afectado.

A APW (1993-1999) 
Ingressou na escola da Associação Portuguesa de Wrestling (APW), onde adoptou o pseudônimo de Punisher, baseado no personagem da Marvel Comics. Foi então instituído o cinto de Campeão Júnior o qual lhe foi atribuído como prêmio por ser o melhor aluno júnior da APW.

Em 1996 no evento Wrestling na Escola, Punisher foi derrotado por um oponente, Mr. Cool.

Entretanto Punisher treinou também com a divisão heavy weight por ter excesso de peso (cerca de 105 kg) mas continuou a lutar pelo título na divisão júnior.

Em 1998 no segundo evento Wrestling na Escola, Punisher derrotou Mr. Cool e sagrou-se duas vezes Campeão Júnior da APW.

Em 1999 encarnou o personagem Tony de Portugal, um cantor de música popular portuguesa ("pimba"), que luta e canta para ganhar a vida.

Tony de Portugal assim como outros lutadores da APW têm um estágio na Escola Tarzan Taborda.

Em Penamacor, no evento Tarzan Taborda volta ao Ringue, Tony de Portugal foi derrotado pelo Gonçalo "Indomável", um aluno do próprio Tarzan Taborda.

A lesão (2000-) 
Em 2001 teve diagnosticadas, pela Dra. Ana Vicente, três hérnias discais e a C-2 gasta. Devido ao fato de que uma intervenção cirúrgica seria muito arriscada, encontra-se sob medicação enquanto não realizar a cirurgia. A pedido da médica, retirou-se do wrestling profissional.

O seu amor pelo desporto, entretanto, não o deteve por muito tempo, tendo retornado em 2005 à activa contra as recomendações médicas.

Após novo diagnóstico feito pelo Dr. Oliveira Santos, Tony não pode ser operado a coluna vertebral. espera se então a sua retirada definitiva do wrestling profissional em breve!

APW (2005-2007) 
Em 2005 a APW reorganizou-se e idealizou um novo projecto, ao qual Francisco Valente se juntou. No verão de 2006 a Tour Suplex de Verão arrancou. Francisco então encarnou o personagem Johny Casino, um jogador cheio de sorte que vence tudo através de tácticas menos próprias ou através de subornos.

Johny Casino começou então a ser manager de um novo lutador chamado Iceborg.

Johny Casino derrotou Vyper Kid por pinfall depois de um Slot Machine (Sky High).

No final desse mesmo ano, Francisco criou alguma controvérsia em abandonando a APW alegando motivos pessoais. Rumores dizem que estava em conflito com a direcção ou com alguns lutadores.

A APW realizou então o APW Impacto Total com estrelas da TNA, onde Johny Casino foi anunciado voltar para participar na Gauntlet, disputando o cinto da APW após uma ausência de cinco meses.

Aquando da sua entrada anuncia-se que Johny Casino foi juntamente com Jeff Jarret para Espanha. Para lutar na vez de Johny Casino, eis que entra Tony de Portugal em acção.

Gauntlet para o Campeão Nacional da APW, Tony elimina Ace. Tony é eliminado por Arte Gore.

APW IT Porto, Tony de Portugal faz uma excelente promo. Anuncia que será o árbitro para o combate entre Mad Dog(c) e Arte Gore e que o combate para o título será um Lumberjack.

APW Wrestling Total ao Vivo (Odemira), Tony entra em 1º lugar na Battle Royal(para candidato ao título APW), sendo eliminado por Jimmy Best com um Super Kick, ganhando este(jimmy) a hipótese de lutar pelo cinto da APW.

Tony pede então uma desforra no mesmo evento a Jimmy Best, que não responde devido ao ataque anterior da “Lenda Viva”.

Tony de Portugal derrota Jimmy Best por Pinfall depois de um “Pimba Drop”(Sky High), num combate segundo os críticos, o melhor combate português de pro wrestling das últimas décadas.

APW Wrestling Total ao Vivo (Montijo)
Tony faz uma promo de 6 minutos, o que muito provavelmente é até hoje a melhor promo de wrestling feito por um lutador de wrestling português!
Tony de Portugal vence Mad Dog(C) via Count Out!
Tony faz a sua última aparência na APW sem que esta lhe deixe fazer a devida despedida no final do combate.

Tony acaba o combate contra Mad Dog a sangrar bastante da testa, apos Mad Dog ter mandado Tony de cabeça contra o poste do ringue! No que muitos dizem mais uma vez ter sido o melhor momento do evento, Tony como sempre tendo uma postura de Heel consegue mais crowd suporte que o Face Mad Dog!!

APW (2008) 
Tony volta à APW em 2008, fazendo actualmente parte da lista de lutadores da Associação Portuguesa de Wrestling.

Tony de Portugal defronta no Açores o campeão Mad Dog, após uma das melhores promos feitas até hoje pelo próprio, quase 20 minutos, (um pequeno excerto encontra se no site da APW) no qual levou o público quase a fazer um motim, Tony de Portugal perde por via Pinfall através de um neckbreaker de Mad Dog!

WSW (2008-2010) 
Tony de Portugal trabalhou para a WSW, World Stars of Wrestling fazendo a sua estreia televisiva.

APW (2011- ) 
Tony de Portugal semi-retirou-se do wrestling, quando a WSW e a APW acabaram com sua parceria, mas em 2013, Tony de Portugal fez, dois combates pela APW, mas retirou-se devido à sua condição física, o seu ultimo combate, foi contra o Norte-Americano, "The Flash" Dennis Patrick, no evento APW Dominação 2013.

Controvérsia 
Com a saída de alguns membros da APW, Tony envolveu-se numa acessa rivalidade com os ex-membros. Tal rivalidade hoje em dia está resolvida.

No final do verão de 2006, antes de acabar a Tour Suplex de Verão, Francisco abandona a APW, rumores correm que tinha problemas com alguns lutadores na APW, outros porque saiu em discordância da direcção da APW(era vice-presidente na altura), a justificação oficial de Francisco diz serem motivos pessoais.

Factos de wrestling 
Finisher e golpes preferidos

 “Pimba Drop”(Sky High)
 DDT (Jake Roberts style)
 Flying Elbow Drop
 “Pimba” Splash (2º and 3º rope splash)
 3 Elbow Drops

Frases 
“A vossa "Lenda Viva", Tony de Portugal”

“Cala-te, senão levo-te para casa e faço de ti uma mulher”

“ Eu sou aquele que os vossos filhos sonham ser, aquele que vocês gostavam de ser e aquele que as vossas mulheres queriam ter na cama!”

“Quem é bom? Quem é bom sou eu!”

“Está bonito,...... bonito”

Títulos 
 APW - Associação Portuguesa de Wrestling
 Campeão Júnior da APW (2 vezes)
 LOW - Lagos Organization Wrestling(backyard)
 Campeão da LOW

Ligações externas 
 
 
 

Naturais de Portimão
Lutadores de luta profissional de Portugal
Associação Portuguesa de Wrestling